

Венгожево — місто в Венґожевському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Венґожево — гміна в Венґожевському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Венґожево — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Венґожево — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства